Priday ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Priday (1925–1998), südafrikanischer Fußballspieler
 Marcus Priday (* 1971), englischer Fußballspieler
 Tony Priday (1922–2014), britischer Bridgespieler und Journalist